Нури Вахдат () — джамоат (сельская община) в Пянджского района Хатлонской области Республики Таджикистан. Административный центр — село Тугул.

В состав джамоата входят 5 сёл.

Населённые пункты

География 
Расположен в приграничье с Афганистаном.

Примечания 

Населённые пункты Пянджского района
Сельские общины Таджикистана